Піке́т (, буквально — «кілок, віха») — термін, що має такі значення:
 Пікет (загін) — невеликий сторожовий загін (див. також Бекет)
 Пікет — група цивільних людей, що беруть участь в акції протесту:
 Пікет — група страйкарів, що охороняє територію об'єкта, щоб не допустити туди штрейкбрехерів;
 Пікет — група демонстрантів, що чергує в громадському місці зі спеціальною метою.
 Пікет (довжина) — міра розмітки залізничної колії, 1 км = 10 пікетів
 Пікет (геодезія) — точка місцевості, положення якої визначається при геодезичному зніманні.
 Пікет (гра) — старовинна гра в карти
  — клас простих винних напоїв, які виготовляють доброджуванням вичавок, розбавлених водою.

Топонім 
 Пікет (гора) — гора у П'ятигорську